Roschtschino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Roschtschino (Leningrad), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Leningrad (bis 1948 Raivola)

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Roschtschino (Amur), in der Oblast Amur
 Roschtschino (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Roschtschino (Chabarowsk), in der Region Chabarowsk
 Roschtschino (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 in der Oblast Kaliningrad:
 Roschtschino (Kaliningrad, Gurjewsk), im Rajon Gurjewsk (bis 1946 Dalheim, Kreis Königsberg (Samland), Ostpreußen)
 Roschtschino (Kaliningrad, Gwardeisk), im Rajon Gwardeisk (bis 1946 Possindern, Kreis Königsberg (Samland), Ostpreußen)
 Roschtschino, nicht mehr existenter Ort im Rajon Neman (bis 1932 Kartzauningken, 1932–1946 Fichtenwalde, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Roschtschino (Kaliningrad, Prawdinsk), im Rajon Prawdinsk (bis 1946 Georgenau, Kreis Friedland (Bartenstein), Ostpreußen)
 Roschtschino (Kaliningrad, Selenogradsk), im Rajon Selenogradsk (bis 1946 Grünhoff, Kreis Fischhausen (Samland), Ostpreußen)
 in der Oblast Kurgan:
 Roschtschino (Kurgan, Dalmatowo), im Rajon Dalmatowo
 Roschtschino (Kurgan, Kargapolje), im Rajon Kargapolje
 Roschtschino (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 in der Oblast Nowgorod:
 Roschtschino (Nowgorod, Staraja Russa), im Stadtkreis Staraja Russa
 Roschtschino (Nowgorod, Waldai), im Rajon Waldai
 Roschtschino (Omsk), in der Oblast Omsk
 Roschtschino (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Roschtschino (Pensa), in der Oblast Pensa
 Roschtschino (Primorje), in der Region Primorje
 Roschtschino (Saratow), in der Oblast Saratow
 Roschtschino (Sachalin), in der Oblast Sachalin
 Roschtschino (Stawropol), in der Region Stawropol
 Roschtschino (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Roschtschino (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Roschtschino (Twer), in der Oblast Twer
 Roschtschino (Uljanowsk), in der Oblast Uljanowsk
 in der Oblast Wologda:
 Roschtschino (Wologda, Belosersk), im Rajon Belosersk
 Roschtschino (Wologda, Tscherepowez), im Rajon Tscherepowez
 Roschtschino (Wladimir), in der Oblast Wladimir